Hinteröd ist der Ortsname von

 Hinteröd (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hinteröd (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinteröd (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hinteröd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Hinteröd (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hinteröd (Jettenbach), Ortsteil der Gemeinde Jettenbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hinteröd (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hinteröd (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern
 Hinteröd (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Hinteröd (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinteröd (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinteröd (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern